Ко́локша — река во Владимирской области России, левый приток реки Клязьмы (бассейна Волги). Длина — 146 км, площадь водосборного бассейна — 1430 км².

На реке расположены город Юрьев-Польский и посёлок Ставрово.

Описание 

Река Колокша образуется около посёлка Елох (Юрьев-Польский район Владимирской области) и впадает в Клязьму на 348-м км ниже города Собинки на уровне 95 м. Средний уклон — 0,355 м/км. Река небольшая, быстрая, живописная, протекает среди холмистых, большей частью открытых, берегов.

В верхнем течении берега реки круты, высоки; в среднем течении болотисты и низменны, в нижнем — пойменные луга. Имеется несколько плотин.

В ноябре замерзает до апреля.

Не судоходна. Течение быстрое. Развит водный туризм.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимир, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010300712110000032099.

Притоки 
(расстояние от устья)

 19 км: река Колочка
 42 км: ручьи Семига (Самга)
 46 км: река Куфтига
 56 км: река Еза
 58 км: река Яхрома
 69 км: река Тома
 86 км: река Чёрная
 98 км: река Выкрос
 102 км: река Вошенка
 109 км: река Кучка
 115 км: река Сега
 120 км: река Гза (лв)
 Жеребчиха (пр)
 Калифка (лв)
 Мещерка (пр)
 Каменка (лв)

История 
На Колокше в годы междоусобиц происходило несколько битв:
 Сражение на Колокше (1097)
 Липицкая битва (1176)
 Сражение на Колокше (1177)
 Липицкая битва (1216)
 В Семьинском городище на левом берегу Колокши найден стиль-писа́ло типа 4.

Примечания 

Притоки Клязьмы
Реки Владимирской области